Kulikovo, , è un toponimo slavo che indica

Russia 
 Kulikovo – località dell'Oblast' di Arcangelo
 Kulikovo – località dell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 Kulikovo – località della Repubblica di Carelia

Ucraina 
 Kulikovo – villaggio dell'Oblast' di Lipeck

Altro 
 Battaglia di Kulikovo – battaglia combattuta tra Mongoli e Russi del 1380